Talla hace referencia a varios artículos:

Tamaño
 Estatura de una persona e instrumento para medirla.
 Talla (medida), medida del calzado y otras prendas de vestir.

Proceso
 Escultura en piedra, madera u otros materiales.
 Talla de madera;
 Talla lítica;
 Talla de piedra, véase Piedra esculpida
 Talla en jade
 Talla de diamantes (de piedras, grabado y otros):
 Talla dulce o Grabado a buril;
Talla en tagua

Economía
 Talla (impuesto);
 Talla (moneda);

Lugares
 Embalse de Talla, en Escocia.
 Talla, en Italia.

Además
 Talla (recipiente), en alfarería, especie de Alcarraza;